Dalgleish ist der Familienname folgender Personen:

 Angus Dalgleish (* 1950), britischer Onkologe und Hochschullehrer
 Mac Dalgleish (1901–1974), US-amerikanischer Toningenieur